Montbau – quartiere di Barcellona, nel distretto di Horta-Guinardó
 Montbau – stazione della metropolitana di Barcellona